

Toponímia

Portugal
 Fundão (Portugal) — cidade no distrito de Castelo Branco
 Fundão (freguesia) — freguesia no concelho do Fundão

Brasil
 Fundão (Espírito Santo) — município no estado do Espírito Santo
 Fundão (Recife) — bairro do Recife

Geografia
 Rio Fundão — rio no estado brasileiro do Espírito Santo

Desambiguação